Лакар:

 Лакар — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи;
 Лакар — озеро в Аргентине;
 Лакар — село в Азербайджане.